FullMoon – ostatnie, czwarte demo fińskiego zespołu power metalowego Sonata Arctica. Zostało ono wydane kiedy jeszcze grupa nazywała się Tricky Means. Utwory numer 2, 3 i 4 pojawiły się później na debiutanckim albumie zespołu - Ecliptica, a pierwszy utwór jako dodatek na jego azjatyckim wydaniu.

Spis utworów 
 "Mary-Lou" – 4:31
 "UnOpened" – 3:30
 "8th Commandment" – 4:29
 "FullMoon" – 5:06

Twórcy
 Tony Kakko – śpiew i instrumenty klawiszowe
 Jani Liimatainen – gitara
 Janne Kivilahti – gitara basowa
 Tommy Portimo – instrumenty perkusyjne

Dema Sonaty Arctiki
Albumy demo
Albumy muzyczne wydane w roku 1999